Torrettesi – abitanti di Granitola Torretta
Torrettesi – abitanti di Torretta (Italia)